

Codici 
 OLB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Olbia (Italia).

Sport 
 OLB – abbreviazione di outside linebacker, ruolo del football americano